Веденеев (Веденеева) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Веденеев, Борис Евгеньевич (1885—1946) — советский энергетик и гидротехник.
 Веденеев, Василий Владимирович (1947—2008) — советский и российский писатель.
 Веденеев, Валентин Иванович (1921—1988) — Герой Советского Союза.
 Веденеев, Дмитрий Валерьевич (род. 1967) — украинский историк.
 Веденеев, Иван Михайлович (1912—1991) — советский конструктор.
 Веденеев, Николай Денисович (1897—1964) — генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза.
 Веденеев, Сергей Геннадьевич (род. 1957) — советский и российский футболист.
 Веденеев, Юрий Петрович (род. 1945) — советский и российский певец, актёр оперетты, оперный солист.

